Спа може да се отнася за:

 Спа – град в Белгия
 Спа-Франкоршан – писта за автомобилни състезания
 Спа (физиотерапия)